

Personen met de achternaam Beumer 
 Antoinette Beumer (1962), Nederlands regisseur
 Bouke Beumer (1934), Nederlands politicus en econoom
 Egbertus Johannes Beumer (1878-1946), Nederlands politicus
 Guus Beumer, Nederlands dichter
 Marjolein Beumer (1966), Nederlands actrice
 Nicole Beumer (1965), Nederlands squasher en sportcoach
 Stefan Beumer (1981), Nederlands atleet en atletiekcoach
 Toos Beumer (1947), Nederlands zwemster

Overig 
 Beumer & Co., een hoorspel
 Beumer (motorfiets), een motorfietsmerk